Настасиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Настасиевка — посёлок в Жмеринском районе Винницкой области.
 Настасиевка — село в Николаевском районе Одесской области.